Пежемское сельское поселение или муниципа́льное образова́ние «Пе́жемское» — муниципальное образование  со статусом сельского поселения в Вельском муниципальном районе Архангельской области. 

Соответствует административно-территориальной единице в Вельском районе — Пежемский сельсовет.

Административный центр — село Пежма.

География 

Пежемское сельское поселение располагается на юге Вельского района. По территории поселения протекают реки: Пежма, Луденьга.

Территория муниципального образования граничит:
 на севере с муниципальным образованием «Усть-Вельское»
 на востоке с муниципальным образованием «Низовское»
 на юге с Верховажским районом Вологодской области
 на западе с муниципальным образованием «Солгинское»

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

В 1780 году, в состав Вельского уезда Вологодской области Вологодского наместничества были включены только 2 устьянские волости: Чушевицкая и Пежемская.

Население

Состав сельского поселения

См. также 
 Список населённых пунктов Вельского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Важский уезд
 Вельский уезд

Примечания

Ссылки 
 Вельский район: Подчинённые пункты Пежемского сельсовета//Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах
 Описание границ территорий территорий муниципального образования «Вельский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010; возможность просмотра всех промежуточных редакций), (первоначальная редакция от 2004 года)
 Топографическая карта P-37-119,120_ Пежма
 Пежемское поселение на карте Wikimapia

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Вельского района